Kofi Akua is een personage uit de televisieserie Voetbalvrouwen van RTL 4. Het personage wordt gespeeld door André Dongelmans. Kofi is een Afrikaanse jongen die in seizoen 3 van de serie bij FC Heros komt voetballen.

Overzicht 
Kofi wordt door Jokke van huis opgehaald omdat hij goed kan voetballen. Ze gaan naar Nederland om Kofi een contract te laten tekenen bij Heros. Nadat het bestuur gezien heeft wat Kofi in huis heeft, wordt hem meteen een contract aangeboden. Kofi heeft ook problemen met de Nederlandse taal. Hij gebruikt vaak Engelse en Nederlandse woorden door elkaar.

Seizoen 3
Kofi wordt door Jokke voor het eerst meegenomen naar Heros op de begrafenis van Liz. Pas later laat hij zijn voetbalkunsten zien en wordt hij gecontracteerd. Nadat hij heeft getekend, zit hij de eerste wedstrijden op de bank, maar later valt hij in en maakt meteen een doelpunt. Hij wordt vrienden met Diego en gaat wonen bij hem en zijn moeder, Melanie. Ondertussen krijgen Melanie en Kofi een band; Kofi zegt dat hij negentien is, zodat Melanie bij hem wil blijven. Wanneer Melanie erachter komt dat Kofi geen negentien maar zeventien is, wil ze een tijdje niets meer met hem te maken hebben. Dat houdt ze echter niet lang vol en Kofi vraagt zelfs of ze met hem wil trouwen. Melanie zegt ja, en de familie van Kofi staat ineens op de stoep. De familie is het er niet mee eens, omdat Melanie niet katholiek is en Kofi aanvankelijk met Abba zou trouwen, een meisje uit Ghana. Later blijkt dat Abba het niet erg vindt; ze wil met Diego trouwen, en later wordt ze zelfs zwanger van hem. Als Kofi en Melanie dan uiteindelijk gaan trouwen en "Melanie" haar sluier afdoet, blijkt Madonna, de zus van Melanie, eronder te zitten.

Trivia
 Kofi/Dongelmans is al voor de 2e aflevering van seizoen 3 te zien in de "douche en trainingscènes" van Heros.

Akua, Kofi